SSG kan syfta på följande:

SSG Standard Solutions Group
Särskilda skyddsgruppen
Strategic Studies Group